Demirović ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Demirović (* 1952), deutscher Sozialwissenschaftler
 Andrea Demirović (* 1985), montenegrinische Sängerin
 Ermedin Demirović (* 1998), bosnisch-deutscher Fußballspieler
 Mujo Demirović (* 1950), bosnischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Zvonko Demirović, serbischer Sänger